Pavlovo je název mnoha sídel v Ruské federaci a může tedy znamenat mj.:

 Pavlovo (město) ­– město v Nižněnovgorodské oblasti Ruské federace
 Pavlovo (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Leningradské oblasti Ruské federace